Die Abkürzung HWU steht für:

 Längstwellensender HWU
 Handwörterbuch Unternehmensrechnung und Controlling
 Heriot-Watt University, eine Universität in Edinburgh, Schottland

Hwu ist auch:
 ein chinesischer Familienname

HWU